Mont Chauve kan syfta på följande platser:

Franska Guyana 

 Mont Chauve (berg i Franska Guyana),

Kanada 

 Mont Chauve (berg i Québec), 

Robotskapade Franska Guyanaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar